Меча:

Село 
 Меча — село, Кишертский район, Пермский край, Россия
 Меча — село, община Берковичи, Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Реки 
 Меча (приток Вожи)
 Меча (приток Истьи)
 Красивая Меча

Имя 
 Ортис, Меча